Granskärs ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskärs ören, Vasa, Österbotten, 
 Granskärs ören, Iniö, Åboland, 
 Granskärs ören (Vårdö, Åland),

Se även
Yttre Granskärsören
Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar